est un mot anglais signifiant « contrôle ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre anglais de Il giorno prima, drame italien de  sorti en 1987 ;
 , titre international de Kontroll, film hongrois de  sorti le  ;
 , film américain de  sorti le  ;
 , film américano-britannique d' sorti le  ;
 , film sino-hongkongais de  sorti le .

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .
 Control, album de  sorti le  ;

Chanson 

 , single de  sorti le  ;
 , single de Big Sean sorti le  ;
 , chanson de Garbage présente sur l'album Not Your Kind of People sorti le  ;
 , chanson de Kid Sister présente sur l'album  sorti le  ;
 Control : chanson de División Minúscula sortie en 2008 ;
 , chanson de Mute Math présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Puddle of Mudd présente sur l'album Come Clean sorti le  ;
 Control, chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 , nom original de la touche « CTRL » sur un clavier informatique.
 , nom d'un personnage dans les romans de John Le Carré.
 , fichier exécutable du panneau de configuration des systèmes Microsoft Windows.
 Control, jeu vidéo de Remedy Entertainment

Voir aussi 

 

Homonymie de titre